Алекса́ндр Спиридо́нович Журбе́нко (август 1903, станция Лозовая, Екатеринославская губерния — 26 февраля 1940, Москва) — начальник Управления НКВД по Московской области (1938), майор государственной безопасности (1937).

Биография 
Родился в украинской семье крестьянина-бедняка. Учился в церковно-приходской школе. В 1915—1919 учился в Высшем начальном училище. Проживал с матерью в Симферополе в 1919—1920, работая подмастерьем в сапожной мастерской в Симферополе, затем помощник конторщика в комиссионной фруктовой конторе до апреля 1920.

В органах ВЧК—ОГПУ—НКВД начал работу как делопроизводитель Крымской ЧК. В 1924—1931 — помощник уполномоченного, уполномоченный, старший уполномоченный Секретного отдела Полномочного представительства ОГПУ по Крыму. Член ВКП(б) с 1928. В 1931—1933 помощник начальника Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Крыму. В 1933—1935 начальник 3-го отделения, начальник 4-го отделения Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ — УГБ Управления НКВД по Московской области. В 1935—1936 помощник начальника Секретно-политического отдела УГБ УНКВД по Московской области. В 1936—1937 начальник 6-го отделения Секретно-политического — 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1937—1938 начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1938 помощник начальника, затем начальник 4-го отдела 1-го управления НКВД СССР. На момент ареста начальник Управления НКВД по Московской области.

Депутат Верховного совета РСФСР 1-го созыва.

Арестован 29 ноября 1938. Приговорён ВКВС СССР 15 февраля 1940 к высшей мере наказания. Расстрелян 26 февраля 1940. Не реабилитирован.

Звания 
 капитан государственной безопасности, 26.12.1935;
 майор государственной безопасности, 05.11.1937.

Награды 
 знак «Почётный работник ВЧК—ГПУ (XV)», 29.12.1933;
 орден Красной Звезды, 19.12.1937.

Литература 
 А. С. Журбенко // Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — М.: Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3.
 Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Судоплатов А. П. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Правда и вымыслы о моем отце. — Олма-Пресс: Современник, 1998. — Кн. 2. — Серия: Досье. — ISBN 5-270-01282-0, 5-270-01280-4, 5-224-00136-6.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены КПСС
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1940 году
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва